Бакст — еврейская топонимическая фамилия.

 Бакст, Владимир Игнатьевич (1835—1874) — русский революционер.
 Бакст, Лев Самойлович (наст. фамилия Розенберг, 1866—1924) — художник, сценограф, иллюстратор и дизайнер; член «Мира искусства».
 Бакст, Николай Игнатьевич (1842—1904) — физиолог, литератор, общественный деятель, брат О. И. Бакста.
 Бакст, Осип Игнатьевич (1834 или 1839—1895) — книгоиздатель, общественный деятель, брат Н. И. Бакста.
  (1926—1999) — польско-британский пианист, музыкальный педагог.